Lepas är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Carl von Linné 1758 [n. cons. Op. 77, ICZN. Lepas ingår i familjen Lepadidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhalsar och havstulpaner
Lepas